Kamion peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kamion, village du powiat de Płock
 Kamion, village du powiat de Sochaczew 
 Kamion, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Łódź
 Kamion, village du powiat de Wieluń